Лемовжа:

 Лемовжа — река в Волосовском районе Ленинградской области.
 Лемовжа — деревня в устье реки Лемовжа.